Ramic ist der Familienname folgender Personen:

 Ienissei Ramic (* 1990), französischer Pianist
 Nikita Ramic (* 1993), französischer Pianist